В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 1948 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

В СССР

В РСФСР

Москва

Новости 
 Открыта новая трамвайная линия по Большому Божениновскому переулку и ул. Малой Пироговской. открыт трамвайный маршрут № 53: Политехнический музей — Дангауэровская слобода. Открыт трамвайный маршрут № 54: Савёловский вокзал — Улица 10 лет Октября.

Другие уголки 
 4 ноября — открыто троллейбусное движение в Пензе.
 5 ноября — открыто трамвайное движение в Коломне.
 7 ноября — открыто трамвайное движение в Барнауле.
 27 ноября — открыто троллейбусное движение в Казани.
 5 декабря — открыто трамвайное движение в Орске.

В мире 
 Канада — 15 февраля прекращено движение электрического трамвая в городе Форт-Вильям.
 Канада — 7 мая прекращено движение электрического трамвая в городе Сент-Катаринс.
 Канада — 16 августа прекращено трамвайное движение на электрической тяге в городе Торонто.
 Канада — 16 октября прекращено движение электрического трамвая в Порт-Артуре.
 Болгария — 1 мая повторно открыто троллейбусное движение в городе София.
 Германия — 2 февраля открыто троллейбусное движение в городе Веймар.
 Германия — 23 декабря открыто троллейбусное движение в городе Висбаден.
 Германия — 25 ноября открыто троллейбусное движение в городе Гуммерсбах.
 Германия — 27 ноября открыто троллейбусное движение в городе Ландсхут.
 Германия — 28 апреля открыто троллейбусное движение в городе Мюнхен.
 Германия — 28 августа открыто троллейбусное движение в городе Нойс.
 Германия — 15 ноября открыто троллейбусное движение в городе Нюрнберг.
 Германия — 12 ноября открыто троллейбусное движение в городе Саарбрюккен.
 Германия — 26 февраля открыто троллейбусное движение в городе Эрфурт.
 Испания — 26 июля открыто троллейбусное движение в городе Ла-Корунья.
 Испания — 17 июля открыто троллейбусное движение в городе Сан-Себастьян.
 Финляндия — 8 декабря открыто троллейбусное движение в городе Тампере.
 Франция — 10 июля открыто троллейбусное движение в городе Сент-Мало.
 Чехословакия — 19 декабря открыто троллейбусное движение в городе Йиглава.
 Чехословакия — 28 октября повторно открыто троллейбусное движение в городе Ческе-Будеёвице.
 Швейцария — 1 сентября открыто троллейбусное движение в городе Ле-Хот-Женевье.
 Швеция — прекращено троллейбусное движение в городе Вестерос.
 Канада — 16 августа открыто троллейбусное движение в городе Ванкувер.
 Канада — 22 ноября открыто троллейбусное движение в городе Саскатун.
 США — 10 ноября прекращено троллейбусное движение в городе Ньюарк.
 Аргентина — 4 июня открыто троллейбусное движение в городе Буэнос-Айрес.
 Колумбия — 12 апреля открыто троллейбусное движение в городе Санта-Фе-де-Богота.

Новый подвижной состав 
 На Усть-катавском заводе начался серийный выпуск трамвайных поездов КТМ/КТП-1.

Транспорт в 1948 году
Годы в истории общественного транспорта